Spatangus är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av Gray 1825. Spatangus ingår i familjen sjömöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjömöss
Spatangus